Джеймс I може да се отнася за:
 Джеймс I (Шотландия) (1394-1437), крал на Шотландия
 Джеймс I (Англия) (1566-1625), крал на Англия